Mathieson ist der Familienname folgender Personen:

 Jamie Mathieson, britischer Drehbuchautor
 John Mathieson (* 1961), britischer Kameramann
 David Mathieson Walker (1944–2001), US-amerikanischer Astronaut
 Muir Mathieson (1911–1975), Dirigent 
 Rodney Mathieson (1908–1973), Pseudonym des englischen Schriftstellers John Creasey
 Thomas Alastair Sutherland Ogilvie „T.A.S.O.“ Mathieson (1908–1991), britischer Automobilrennfahrer